Per legante si intende una sostanza con proprietà adesive e coesive che, impastata con altri materiali, dà origine ad una massa plastica.

Cucina 
 Legante – ingrediente per addensare brodi, sughi o salse

Persone 
 Dagmāra Legante – attrice, umorista, presentatrice televisiva, modella e fotografa lettone

Scienza e tecnica 
 Legante – in chimica, atomo, ione o molecola che generalmente dona i suoi elettroni per formare un legame di coordinazione
 Legante spettatore – in chimica, legante che rimane immutato durante le reazioni cui partecipa un complesso
 Legante a ponte – in chimica, legante che connette due o più atomi
 Legante idraulico – in idraulica, materiali che, se mescolati con acqua, formano una pasta che si indurisce con il passare del tempo
 Legante – in edilizia, sostanza con proprietà adesive e coesive che, impastata con altri materiali, dà origine ad una massa plastica e che subisce, con il tempo, un progressivo processo di irrigidimento fino a raggiungere un'elevata resistenza meccanica

Pagine correlate 
Lega

Altri progetti